Aragua (država u Venezueli), savezna država u Venezueli
 Aragua (rijeka), rijeka u Venezueli